Pilcomayo (departement), een departement van de Argentijnse provincie Formosa
Pilcomayo (rivier), een rivier in Zuid-Amerika